În algebra abstractă o extensie normală este o extensie de corp algebric L/K pentru care fiecare polinom ireductibil peste K care are o rădăcină în L, se împarte în factori liniari în L. Acestea sunt una dintre condițiile pentru ca extensiile algebrice să fie o . Bourbaki numește o astfel de extensie o cvasiextensie Galois.

Definiție 
Fie  o extensie algebrică (adică L este o extensie algebrică pe K), astfel încât  (adică L este conținută într-o închidere algebrică a lui K). Apoi, următoarele condiții, care fiecare dintre ele poate fi considera drept o definiție a extensiei normale, sunt echivalente:
 Orice încorporare a L în  induce un automorfism pe L.
 L este  al familiei de polinoame din .
 Orice polinom ireductibil din  care are o rădăcină în L se descompune în L în factori liniari.

Alte proprietăți 
Fie L o extensie pe corpul K. Atunci:

 Dacă L este o extensie normală pe K și dacă E este o extensie intermediară (adică L ⊃ E ⊃ K), atunci L este o extensie normală pe E.
 Dacă E și F sunt extensii normale pe K cuprinse în L, atunci  EF și E ∩ F sint și ele extensii normale pe K.

Condiții echivalente pentru normalitate 
Fie  algebrică. Corpul L este o extensie normală dacă și numai dacă sunt îndeplinite oricare dintre condițiile echivalente de mai jos.
 Polinomul minim peste K al fiecărui element din L se descompune pe L;
 Există o mulțime  a polinoamelor care simultan se descompun pe L, astfel încât  sunt corpuri, atunci S are un polinom care nu se descompune pe F;
 Toate omomorfismele  au aceeași imagine;
 Grupul de automorfisme  al L care fixează elemente din K, acționează tranzitiv asupra setului de omomorfisme

Exemple și contraexemple 
De exemplu,  este o extensie normală pe  deoarece este corpul de descompunere al  Pe de altă arte,  nu este o extensie normală pe  deoarece polinomul ireductibil  are o rădăcină în el, , dar nu și pe toate (nu are rădăcinile cubice imaginare ale lui 2). Se reamintește că corpul  al numerelor algebrice este închiderea algebrică a  adică ea conține  Deoarece
 
și, dacă  este o rădăcină cubică primitivă a unității, atunci aplicația

este o este o încorporare a  în  a cărei restricție la  este identitatea. Totuși,  nu este un automorfism al 

Pentru orice număr prim  extensia  are in mod normal gradul  Este corpul de descompunere al  Aici  semnifică a -a rădăcină primitivă a unității. Corpul  este închiderea normală a

Închidere normală 
Dacă K este un corp iar L este o extensie algebrică pe K, atunci există o extensie algebrică M pe L astfel încât M este o extensie normală pe K. Mai mult, până la izomorfism, există o singură astfel de extensie care este minimală, adică singurul subcorp al M care conține L și a cărui extensie normală pe K este M însuși. Această extensie este numită închiderea normală a extensiei L pe K.

Dacă L este o extensie finită pe K, atunci extensia sa normală este și ea o extensie finită.

Note

Bibliografie 
  
  

Teoria corpurilor